

Sigle 
PlayStation 2 – console della Sony

Informatica 
PS/2 – Connettore Mini-DIN per mouse e tastiera
IBM Personal System/2 – terza generazione dei personal computer IBM